Mereni se poate referi la:

 Localități în România
 Mereni - localitate în județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Mereni - localitate în județul Covasna, reședința comunei cu același nume
 Mereni - sat din cadrul comunei Conțești din județul Dâmbovița
 Mereni - sat aparținător orașului Titu în județul Dâmbovița
 Mereni - localitate în județul Olt
 Mereni - localitate în județul Suceava
 Comune în România
 Comuna Mereni, Teleorman
 Localități în Republica Moldova
 Mereni - centru de comună în raionul Anenii Noi
 Mereni - sat din componența comunei Albina, raionul Cimișlia

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Măru (dezambiguizare)
 Mereni (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova